tartós állapotú meghajtó (angolul solid-state drive, rövidítve SSD), félvezetős memóriát használó adattároló eszköz
 Schulze-módszer vagy Schwartz szekvenciális csöpögtetés (SSD), szavazási rendszer
 SSD (Society System Decontrol), amerikai hardcore punk zenekar